Erik Christiansen kan henvise til

 Erik Christiansen (bokser)
 Erik Christiansen (roer)
 Erik Christiansen (historiker) (1939-2017) – dansk historiker